Аверинка — название населённых пунктов в России:

 Аверинка — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Аверинка — посёлок в Новохопёрском районе Воронежской области.
 Аверинка — посёлок в городском округе Сухой Лог Свердловской области.